Port lotniczy Flamingo (IATA: BON, Kod lotniska ICAO: TNCB) – międzynarodowy port lotniczy położony na wyspie Bonaire (gmina zamorska Holandii), w Kralendijk.

Przypisy 

Port lotniczy Flamingo
Północnoamerykańskie porty lotnicze
Porty lotnicze w Holandii
Kralendijk